Leiermühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Leiermühle (Rüdenhausen), ehemalige Mühle in Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Leyermühle (Rüdenhausen)
 Leiermühle (Dittersbach), ehemalige Mühle in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Leyermühle